Мо́ртенссон () або Мортенсон (, ) — шведське прізвище. Відомі носії:

 Аґнета Мортенссон (, 1961) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).
 Грег Мортенсон (; 1957) — американський гуманіст, письменник, колишній альпініст.
 Норма Джин Мортенсон (; 1926—1962) — ім'я при народженні американської кіноактриси Мерілін Монро.
 Тоні Мортенссон (; 1980) — шведський хокеїст, центральний нападник.
 Фрітьоф Мортенссон (; 1884—1956) — шведський греко-римський борець, олімпійський чемпіон (1908).
 Ян Мортенсон (; 1933) — шведський письменник, дипломат і урядовець.

Див. також 
 Мортенсен